Grants (Canada)
 Grants (Nouveau-Mexique)